Il gruppo dell'allanite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo dell'epidoto.

Minerali del gruppo dell'allanite 
 Allanite-(Ce)
 Allanite-(La)
 Allanite-(Y)
 Dissakisite-(Ce)
 Dissakisite-(La)
 Ferriallanite-(Ce)
 Manganiandrosite-(Ce)
 Manganiandrosite-(La)
 Vanadoandrosite-(Ce)

Allanite